Javastraat (Amsterdam)
 Javastraat (Baarn)
 Javastraat 2 (Baarn)
 Javastraat 4-6 (Baarn)
 Javastraat (Den Haag)
 Javastraat (Haarlem)